Manito (Albay), een gemeente in de Filipijnse provincie Albay op het eiland Luzon
Manito (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois